In elettrotecnica il partitore può essere di due tipi:

Partitore di tensione
Partitore di corrente